Purgatorium des heiligen Patrick oder Fegefeuer des heiligen Patrick steht für:

 Purgatorium des heiligen Patrick (Wallfahrtsort), christlicher Wallfahrtsort in Irland
 Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii, ein literarisches Werk (um 1179–1190)
 L'Espurgatoire Seint Patriz, eine Übertragung des Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii in ein altfranzösisches Gedicht durch Marie de France (um 1190)
 The Vision of William of Stranton, ein mittelenglischer Prosatext zum Purgatorium des heiligen Patrick aus dem 15. Jahrhundert
 El Purgatorio de San Patricio, ein Schauspiel von Don Pedro Calderón de la Barca (Das Fegefeuer des heiligen Patricius)